La vita segreta di Walter Mitty (The Secret Life of Walter Mitty) – racconto di James Thurber del 1939
Sogni proibiti (The Secret Life of Walter Mitty) – film di Norman Z. McLeod del 1947
I sogni segreti di Walter Mitty (The Secret Life of Walter Mitty) – film di Ben Stiller del 2013